Галија је област западне Европе која је током металног доба била насељена келтским племенима, обухвата је подручја која отприлике одговарају данашњој Француској, Луксембургу и Белгији, већини Швајцарске и дијеловима Холандије и Њемачке.

Галија се такође може односити и на:

 Римска Галија, назив за дијелове Галије под управом Римског царства у којима је на снази био провинцијски режим;
 Цисалпска Галија, римска провинција која се налазила у долини ријеке По, на сјеверу данашње Италије;
 Аквитанска Галија, римска провинција која се налазила на подручју данашње југозападне Француске;
 Белгијска Галија, римска провинција која се налазила у данашњем јужном делу Холандије, Белгије, Луксембурга, сјевероисточне Француске и западне Њемачке;
 Лунгдунумска Галија, римска провинција која је обухватала подручје западне и средишње Француске;
 Нарбонска Галија, римска провинција која се налазила на југу Француске
 Галија (брод), антички брод;
 Галија (музичка група), југословенска и српска рок група;
 Галија (Павија), насеље у округу Павија, Италија;
 Округ Галија (Охајо), округ у савезној држави Охајо, САД;
 148 Галија, астероид;
 Галеон, назив за велики трговачки једрењак који се у 16. веку развио од караке и каравеле.